Гёссендорф () — ярмарочная община () в Австрии, в федеральной земле Штирия.Входит в состав округа Грац-Умгебунг.

.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Франц Махер (СДПА) по результатам выборов 2010 года.

Совет представителей общины () состоит из 21 места.

 СДПА занимает 11 мест.
 АНП занимает 6 мест.
 АПС занимает 4 место.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии